Creonte (italienisch für „Kreon“) bezeichnet:

 Kreon (König von Theben)

verschiedene italienische Opern:

 Creonte (Bertoni), Oper von Ferdinando Bertoni (1776)
 Creonte (Bortnjanski), Oper von Dmitri Stepanowitsch Bortnjanski  (Venedig 1776) 
 Creonte (Scarlatti), Oper von Alessandro Scarlatti (1699), Text von Francesco Maria Paglia

Siehe auch

 Antigone in der Kunst